Cambridge United FC (celým názvem: Cambridge United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cambridge v nemetropolitním hrabství Cambridgeshire. Založen byl v roce 1912 pod názvem Abbey United FC. Od sezóny 2014/15 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). V letech 2006 – 2014 měl klub v polo-profesionálních ligových soutěžích vlastní rezervní tým, Cambridge Regional College FC.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Abbey Stadium s kapacitou 8 127 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1912 – Abbey United FC (Abbey United Football Club)
 1951 – Cambridge United FC (Cambridge United Football Club)

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1989/90, 1990/91
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1992/93
 FA Trophy
 Vítěz: 2013/14
 EFL Trophy
 Finále: 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1949: United Counties League
 1950–1951: United Counties League (Division One)
 1951–1958: Eastern Counties League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1961: Southern Football League (Division One)
 1961–1970: Southern Football League (Premier Division)
 1970–1973: Football League Fourth Division
 1973–1974: Football League Third Division
 1974–1977: Football League Fourth Division
 1977–1978: Football League Third Division
 1978–1984: Football League Second Division
 1984–1985: Football League Third Division
 1985–1990: Football League Fourth Division
 1990–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Second Division
 1992–1993: Football League First Division
 1993–1995: Football League Second Division
 1995–1999: Football League Third Division
 1999–2002: Football League Second Division
 2002–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2007: Conference National
 2007–2014: Conference Premier
 2014–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Cambridge